3 miejscowości w Polsce:
 Ewelinów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Ewelinów – kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Ewelinów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łopuszno